Дрейпер () — англомовне прізвище і топонім.

Персоналії 
 Дрейпер (прізвище)

Топоніми

Дрейпер — місто, штат Південна Дакота
 Дрейпер — місто, штат Юта
 Дрейпер — місто, штат Вісконсин
 Дрейпер — переписна місцевість, штат Вірджинія